Miniera in fiamme (The Toilers) – film del 1919 diretto da Tom Watts
Miniera in fiamme (The Toilers) – film del 1928 diretto da Reginald Barker